Николай Владимирович Лысенко (27 апреля 1905, село Плещеево, Харьковская губерния — 26 января 1994, Санкт-Петербург)  — советский военачальник, полковник (1939), генерал-майор (3 августа 1953), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
17 ноября 1927 года вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и служил в 3-м отдельном радиотелеграфном батальоне Украинского военного округа в Днепропетровске. В 1932 году окончил Ленинградскую военную школу радиосвязи. В декабре 1933 года служил в 11-м отдельном радиобатальоне Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.

В 1940 году окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе и служил в оперативном отделе в штабе 13-й армии Северо-Западного фронта.

В августа 1940 года был назначен начальником оперативного отделения штаба 142-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. В августе 1941 года, во время Великой Отечественной войны, Лысенко был назначен на должность начальника разведывательного отдела штаба 42-й армии, а в июне 1942 занимал должность заместителя начальника штаба той же 42-й армии.

6 октября 1942 был он был назначен начальником штаба 70-й стрелковой дивизии, которая в октябре стала 45-ой гвардейской стрелковой дивизией. Вместе с этой дивизией в составе 67-й армии Лысенко принимал участие в операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

В апреле 1943 года он был назначен так же начальником штаба 90-й стрелковой дивизии. Будучи командиром батальона 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии принимал участие в Мгинской наступательной операции. С августа исполнял должность начальника штаба 942-го стрелкового полка.

В декабре 1943 был назначен начальником штаба 128-й стрелковой дивизии и в январе, в составе 42-ой армии, принимал участие в Ленинградско-Новгородской операции. В июле 1944 года дивизия участвовала в Псковско-Островской операции, в результате. В результате этих действий Псков был освобождён. За участие в освобождении города, 9 августа 1944, дивизия стала носить название «Псковская», а Лысенко был награжден орденом Красного Знамени.

В состав 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в июля дивизия принимала участие в Тартуской операции, затем в составе 2-ой ударной армии участвовала в Прибалтийской и Рижской наступательных операциях, а находясь в распоряжении 21-й армии, участвовала в Висло-Одерской, Сандомирско-Силезской и Нижне-Силезской наступательных операциях.

В марте 1945 года Лысенко командовал 282-й стрелковой Тартуской дивизией и участвовал с ней в Верхне-Силезской и Пражской наступательных операциях.

27 август 1949 года был назначен командиром 8-й гвардейской дивизии, а в сентябре 1952 года стал командиром 20-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа.

После войны в сентября 1953 года, уже в должности генерал-майор, он был назначен командиром 342-й стрелковой дивизии.

11 декабря 1956 года был уволен в запас.

Награды 
 Орден Ленина
 Ордена Красной Звезды
 4 Ордена Красного Знамени
 2 Орден Отечественной войны I степени

Примечания

Литература 
 Д. Ю. Соловьев. Командно-начальствующий состав Красной Армии в Советско-Финляндской войне 1939—1940 гг. — Литрес, 2020. — Т.21. ISBN 978-5-532-07911-3
 Д. Ю. Соловьев. Командиры дивизий Красной Армии 1941—1945 гг. — Литрес, 2020. — Т.37.
 Д. Ю. Соловьев. Красная Армия. Полковники 1935—1945.— Литрес, 2019. — Т.43. ISBN 978-5-532-09247-1

Примечания